Rankel ist der Familienname folgender Personen:

 André Rankel (* 1985), deutscher Eishockeyspieler
 Raido Ränkel (* 1990), estnischer Skilangläufer
 Roger Rankel (* 1971), deutscher Marketing-Fachmann und Buchautor
 Sabine Rankel (1968–2022), deutsche Leichtathletin

Siehe auch:
 Rankl